Das Dafabet Masters 2015 war ein Turnier der Snooker Main Tour 2014/15, das vom 11. bis zum 18. Januar 2015 im Alexandra Palace in London ausgetragen wurde.

Im Achtelfinale gelang Marco Fu gegen Stuart Bingham im vierten Frame das 112. Maximum Break. Es war das siebte 147er-Break der Saison und das dritte in der Karriere von Fu.

Ronnie O’Sullivan spielte im letzten Frame seiner Achtelfinalpartie gegen Ricky Walden sein 775. Century und stellte damit den Rekord von Stephen Hendry ein. Im Viertelfinale gelang ihm gegen Marco Fu das 776. und im Halbfinale gegen Robertson das 777. Century; damit ist er nun alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik. Mit seinem Sieg über Fu, es war sein 43. beim Masters, brach er einen weiteren Rekord, der bisher von Hendry gehalten worden war.

In der ersten Runde schieden fünf der acht gesetzten Spieler aus.

Titelverteidiger war O’Sullivan, der im Halbfinale Neil Robertson mit 1:6 unterlag.

Sieger wurde Shaun Murphy, der im Finale Robertson mit 10:2 besiegte. Murphy konnte mit diesem Sieg als zehnter Spieler die Triple Crown gewinnen. Dies war zuletzt seinem Finalgegner 2013 gelungen.

Preisgeld

Turnierplan

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace